Bingo Bongo steht für:
 Bingo Bongo (Film), italienischer Spielfilm aus dem Jahr 1982
 Bingo Bongo (Band), Latino-Band
 eine nach der gleichnamigen Figur benannte Comicreihe von dem Zeichner Joost Swarte
 eine Single von DJ Quicksilver, siehe DJ_Quicksilver#Singles

Siehe auch:
 Bingo Bango Bongo
 Bunga Bunga